XV чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги проходил с 28 сентября 2005 года по 13 мая 2006 года.

Система проведения чемпионата Суперлиги кардинально отличалась от тех, что применялись ранее: на предварительном этапе команды играли в два круга по разъездному календарю, затем восемь сильнейших коллективов по системе плей-офф разыграли медали и путёвки в еврокубки, а клубы, занявшие 9—12-е места, провели четырёхкруговой турнир за право остаться в Суперлиге.

В третий раз подряд участниками финальной серии за 1-е место стали «Динамо» и «Локомотив-Белогорье», победу впервые одержали столичные волейболисты. Лучшим игроком чемпионата, обладателем Приза Андрея Кузнецова, стал доигровщик и капитан «Локомотива-Белогорья» Сергей Тетюхин.

Изменения в составах команд 
Среди призёров предыдущего сезона наиболее значительные изменения произошли в «Динамо». Московский клуб подписал контракты с либеро сборной Франции Юбером Энно и болгарским доигровщиком Матеем Казийски и соответственно отзаявил соотечественника Энно блокирующего Доминика Дакена и кубинского доигровщика Энри Беля. Выступавшие ранее за «Динамо» Максим Терёшин и Тарас Хтей стали игроками «Нефтяника Башкортостана», Константин Ушаков и Артём Ермаков перешли в «Факел», Евгений Митьков — в новосибирский «Локомотив». Пополнили состав динамовцев бывший игрок «Луча» Александр Корнеев и выступавший в прошлом сезоне за «Искру» Сергей Макаров.

Чемпион России предыдущих четырёх сезонов «Локомотив-Белогорье», напротив, практически сохранил свой состав. После годичной аренды из ЗСК-«Газпрома» вернулся либеро Алексей Вербов, заменивший уехавшего Пабло Меану; были приглашены Александр Абросимов из НОВЫ и Денис Гаркушенко из ярославского «Нефтяника». Точечную селекцию также провёл бронзовый призёр предыдущего сезона клуб «Динамо-Таттрансгаз»: вместо бразильского доигровщика Маниуса в Казань вернулся его соотечественник Клебер, перешедшего в ЗСК-«Газпром» Алексея Ежова сменил Григорий Афиногенов, ранее выступавший за «Искру». Из одинцовской команды также ушли опытные Константин Сиденко (в «Нефтяник Башкортостана») и Роман Яковлев (в «Факел»), новичками «Искры» стали Павел Абрамов, Роман Архипов и серб Велько Петкович. Ярославский «Нефтяник» покинули молодые российские игроки Алексей Остапенко и Сергей Гранкин, продолжившие карьеру в «Луче», в Ярославль во второй раз был приглашён Олег Согрин (экс-ЗСК-«Газпром»).

В сезоне-2005/06 в Суперлиге выступали восемь игроков сборной Кубы — бронзовых призёров Мировой лиги-2005, приехавших в Россию в середине декабря. В «Локомотиве-Изумруде» оказались Энри Бель и Одельвис Доминико (оба ранее уже играли в российском чемпионате — за «Динамо» и «Луч» соответственно), в «Факеле» — Яссер Портуондо, в ярославском «Нефтянике» — Ориоль Камехо и Райдель Поэй, в «Нефтехимике» — Томас Альдасабаль и Павел Пимьента, в «Нефтянике Башкортостана» второй сезон провёл Османи Хуанторена.

Предварительный этап

Турнирная таблица

Результаты

Плей-офф 
На всех стадиях плей-офф игрались серии матчей до трёх побед одной из команд. Из четвертьфиналов выделяется серия матчей «Факела» и «Нефтяника Башкортостана», которую «Факел» смог выиграть после двух подряд домашних поражений — ранее в российском волейболе подобное не удавалось никому. Однако в полуфинале новоуренгойцы ничего не смогли противопоставить столичному «Динамо», а другой фаворит чемпионата, «Локомотив-Белогорье», также быстро завершил серию против «Искры».
 
«Динамо» и «Локомотив-Белогорье» сошлись в споре за золотые медали в третий раз подряд. Как и в предыдущих сезонах, для определения победителя потребовалось провести все 5 матчей. В Москве белгородцы вчистую проиграли первую встречу и уступали во второй со счётом 0:2 по партиям, но благодаря самоотверженной игре своего капитана Сергея Тетюхина смогли добиться победы и вернуть интригу в серии. В Белгороде соперники также обменялись победами, а в пятом матче, вновь проходившем в столице, сильнее оказались динамовцы. Последнее очко, завершившее чемпионат победой подопечных Владимира Алекно, заработал Семён Полтавский.

1/4 финала

1/2 финала 
17, 18, 22, 23 и 27 апреля

Финалы 
3, 4, 8, 9 и 13 мая

За 1-е место
«Динамо» — «Локомотив-Белогорье» — 3—2

1-й матч

2-й матч

3-й матч

4-й матч

5-й матч

Плей-аут 
При определении итогового положения учитывались все очки, набранные участниками плей-аута на предварительном этапе. Из Суперлиги выбыли коллективы, занявшие 2 последних места — «Нефтяник» и «Нефтехимик».

Турнирная таблица

Результаты

Призёры

Факты и статистика 
 Из 198 состоявшихся матчей 78 закончились со счётом 3:0, 60 — со счётом 3:1 и ещё 60 — 3:2.
 Самым продолжительным матчем чемпионата оказалась игра 13-го тура НОВА — «Нефтехимик», затянувшаяся на 2 часа 16 минут. В этом матче диагональный хозяев Александр Климкин набрал 37 очков (33 в атаке, 3 на блоке и 1 с подачи), установив рекорд сезона по результативности игрока в одном матче.
 Самыми короткими матчами стали игры «Динамо-ТТГ» с «Нефтяником» (в 1-м туре) и «Нефтехимиком» (в 5-м туре) — в обоих случаях для победы казанцам хватило 58 минут.
 В игре последнего, 22-го тура, между «Динамо» и занимавшем последнее место ярославским «Нефтяником» прервалась рекордная победная серия москвичей, не проигрывавших до этого в 17 матчах подряд. Самая продолжительная серия поражений — из 8 матчей — принадлежала ЗСК-«Газпрому», причём началась она после четырёх подряд побед сургутян на старте сезона.
 Впервые в Суперлиге выступили сразу две команды из Башкортостана: в 1996 году Валерий Багметов вывел в элитный дивизион уфимский «Нефтяник», а спустя 9 лет этот же тренер дебютировал в Суперлиге с «Нефтехимиком» из Салавата. Уфимцы, заняв 5-е место, впервые завоевали путёвку в Кубок Европейской конфедерации волейбола, а салаватский коллектив не смог сохранить прописку в Суперлиге, и этот сезон в короткой истории клуба оказался единственным, проведённым на высшем уровне.

Итоговое положение

Матч звёзд 
Перед первым в российской истории Матчем звёзд состоялось чествование игроков сборной СССР, 25 лет назад выигравших «золото» волейбольного турнира московской Олимпиады.

Затем участникам Матча были предложены конкурсы на самый высокий прыжок и самую сильную подачу. В первом из них победил Матей Казийски (379 см), во втором — Алексей Остапенко (104 км/ч).

Стартовые составы сборной России, возглавляемой Зораном Гаичем и сборной легионеров Суперлиги, руководимой Владимиром Алекно, были определены голосованием болельщиков на сайте газеты «Спорт-Экспресс».

Обзор высшей и первой лиг 
Всего в чемпионате России-2006/2007 принимали участие 82 команды: 12 в Суперлиге, 12 в высшей лиге «А» и по 29 команд в высшей лиге «Б» и первой лиге.

Высшая лига «А» 
Команды высшей лиги «А» сыграли четырёхкруговой турнир спаренными матчами по разъездному календарю. Первое место при значительном превосходстве над соперниками заняло пермское «Прикамье», а в упорной борьбе трёх коллективов за вторую путёвку успеха добились волейболисты новосибирского «Локомотива». Сибиряки вернулись в элитный дивизион чемпионата России, в котором последний раз играли в сезоне 1994/95 годов. ТНК-BP и «Спартак», ещё годом ранее игравший в Суперлиге, выбыли в высшую лигу «Б».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Всероссийской федерации волейбола

2005 год в волейболе
2006 год в волейболе